EILD est une abréviation pouvant signifier :
 Engagement initial de longue durée, terme utilisé dans la Marine nationale française.